Möstl ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Möstl (* 2000), österreichischer Handballspieler
 Fritz Möstl (* 1954), deutscher Politiker (SPD)
 Markus Möstl (* 1969), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Werner Möstl (* 1968), österreichischer Handballspieler

Siehe auch:
 Möstel